Агуаш-Белаш:* Агуаш-Белаш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Агуаш-Белаш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.